Hugh Green – prete e martire inglese di religione cattolica  (1584-1642)
 Hugh Green – ex-giocatore di football americano statunitense (n. 1959)
 Hughie Green, noto in qualche produzione anche come Hugh Green – conduttore televisivo e attore britannico-canadese (1920-1997)